El Triunfo (span. für „Der Triumph“) ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden:

in Argentinien:
 El Triunfo (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
in Bolivien:
 El Triunfo (Beni), Ort im Departamento Beni, Bolivien
in Ecuador:
 El Triunfo (Ecuador), Stadt in der Provinz Guayas
 El Triunfo (La Maná), Parroquia urbana im Kanton La Maná in der Provinz Cotopaxi
 El Triunfo (Pastaza), Parroquia rural in der Provinz Pastaza
 El Triunfo (Tungurahua), Ort und Parroquia rural in der Provinz Tungurahua
in El Salvador:
 El Triunfo (Usulután), ein Municipio im Departamento Usulután, El Salvador
in Honduras:
 El Triunfo (Choluteca), Municipio im Departamento Choluteca, Honduras
in Mexiko:
 El Triunfo (Altamirano), ein Ort in Chiapas, Mexiko
 El Triunfo (Escuintla), ein Ort in Chiapas, Mexiko
 El Triunfo (La Independencia), ein Ort in Chiapas, Mexiko
 El Triunfo (Jiquipilas), ein Ort in Chiapas, Mexiko
 El Triunfo (Pantepec), ein Ort in Chiapas, Mexiko
 El Triunfo (Tapachula), ein Ort in Chiapas, Mexiko
 El Triunfo (Michoacán), ein Ort in Michoacán, Mexiko
 El Triunfo (Chichiquila), ein Ort in Puebla, Mexiko
 El Triunfo (Quimixtlán), ein Ort in Puebla, Mexiko
 El Triunfo (Sonora), ein Ort in Sonora, Mexiko
 El Triunfo (Tabasco), ein Ort in Tabasco, Mexiko
 El Triunfo (Ayahualulco), ein Ort in Veracruz, Mexiko
 El Triunfo (Tepatlaxco), ein Ort in Veracruz, Mexiko
in Peru:
 El Triunfo (Peru), Stadt in der Provinz Arequipa (Peru)

Sonstiges:
 El Triunfo (Biosphärenreservat) seit 1993, Mexiko
 Kanton El Triunfo, in der Provinz Guayas in Ecuador